Эта статья содержит информацию о квалификационных раундах Лиги Европы УЕФА 2020/21.

Команды, проигравшие в предварительном и первом квалификационных раундах Лиги чемпионов примут участие во втором квалификационном раунде Лиги Европы, проигравшие во втором квалификационном раунде Лиги Чемпионов — в третьем квалификационном раунде Лиги Европы, проигравшие на чемпионском пути в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов — в четвёртом квалификационном раунде Лиги Европы, а проигравшие в четвёртом квалификационном раунде и на нечемпионском пути в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов попадут в групповой этап Лиги Европы.

Все стадии квалификации данного розыгрыша состоят из одного матча.

Расписание жеребьёвок и матчей

Участники

Предварительный раунд 

В предварительном раунде нынешнего розыгрыша Лиги Европы УЕФА победители выявлялись в одном матче. 

Матчи проходили 18, 20 и 21 августа 2020 года.

Первый квалификационный раунд 

Жеребьевка первого квалификационного раунда состоялась 10 августа в швейцарском Ньоне. 

В первом квалификационном раунде победители выявлялись в одном матче. 

Матчи проходили 25, 26 и 27 августа.

Второй квалификационный раунд 
Жеребьевка второго квалификационного раунда состоялась 31 августа в швейцарском Ньоне. Победители были выявлены в одном матче. Матчи прошли 17 сентября на поле команд, указанных первыми.

Путь чемпионов

Основной путь 

|}

Третий квалификационный раунд 

Жеребьевка третьего квалификационного раунда состоялась 1 сентября в швейцарском Ньоне. Победители были выявлены в одном матче (предполагалось, что матчей будет два, но эпидемическая ситуация вынудила внести коррективы).  Матчи прошли 24 сентября на поле команд, указанных первыми.

Путь чемпионов 

|}

Основной путь 

|}

Раунд плей-офф
Жеребьевка раунда плей-офф состоялась 18 сентября в швейцарском Ньоне. Победители были выявлены в одном матче. Матчи прошли 1 октября на поле команд, указанных первыми.

Путь чемпионов 

|}

Основной путь 

|}

См.также 
 Лига чемпионов УЕФА 2020/2021
 Лига наций УЕФА 2020/2021

Примечания 

Лига Европы УЕФА 2020/2021
Европейский футбол в сезоне 2020/2021